Slepá ulička je název několika literárních a kinematografických počinů:

 Slepá ulička (Asimov) – vědeckofantastická povídka Isaaca Asimova z roku 1945, anglicky „Blind Alley“.
 Slepá ulička (Kuttner, Moore) – povídka Henry Kuttnera a Catherine Lucille Moore z roku 1942, anglicky „Deadlock“.
 Slepá ulička (Reynolds) – povídka Macka Reynoldse z roku 1957, anglicky „Dead End“.
 Slepá ulička (film, 1959) – film režiséra Luigiho Zampy z roku 1959.
 Slepá ulička (film, 1966) – film režiséra Romana Polanského z roku 1966.
Slepá ulička rovněž může být označení pro slepou pozemní komunikaci, přeneseně pro bezvýchodnou situaci.